Widawa bezeichnet:
 Widawa (deutsch Weide), einen Nebenfluss der Oder in Niederschlesien, Polen
 Widawa (Powiat Łaski) (ehemals Wiedenbruch im Landkreis Lask, Wartheland), eine Gemeinde in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Widawa (Woźniki)  (ehemals Wiede im Landkreis Breslau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen